

Patronyme 
 
  (1797-1874) ;
 Leopold von Sacher-Masoch, écrivain et journaliste autrichien (1836-1895)
 Franz Sacher, inventeur de la Sachertorte (1816-1907)
 Gábor Sacher, le docteur hongrois, spécialisé dans le toxicologique (né en 1960)
 Eduard Sacher, fils de Franz, fondateur de l'Hôtel Sacher de Vienne (1843-1892)
 Anna Sacher, épouse d'Eduard, dirigeante de l'Hôtel Sacher (1859-1930)
 Paul Sacher, chef d'orchestre, industriel et mécène suisse (1906-1999)

Pâtisserie 
 Sachertorte, pâtisserie viennoise au chocolat, spécialité de l'Hôtel Sacher, inventée par Franz Sacher en 1832

Tourisme 
 Hôtel Sacher, palace viennois fondé par Eduard et Anna Sacher en 1876

Cinéma 
 Sacher Film, société de production cinématographique créée par Nanni Moretti en 1986
 Premio Sacher, récompense cinématographique créée par Nanni Moretti en 1989
 Nuovo Sacher, salle de cinéma romaine créée par Nanni Moretti en 1991 
 Sacher Festival, festival du court métrage créé par Nanni Moretti en 1996
 Sacher Distribuzione, société de distribution de films créée par Nanni Moretti en 1997